Osoby o tym nazwisku:
 Ernst Tellenbach – szwajcarski strzelec
 Markus Tellenbach – menadżer